Die Diamond Nine / Dynamic North Cyprus Open 2016 waren das 143. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 2. bis 4. Juni 2016 im Acapulco Holiday Resort in Kyrenia statt. Nach den North Cyprus Open 2012, 2013 und 2014 war es das vierte Euro-Tour-Turnier in der türkisch-zyprischen Hafenstadt.

Der Österreicher Mario He gewann durch einen 9:5-Sieg im Finale gegen den Griechen Nikos Ekonomopoulos erstmals ein Euro-Tour-Turnier. Den dritten Platz belegten Mika Immonen und Jayson Shaw, die beide in den USA leben und daher nur selten an der europäischen Turnierserie teilnehmen. Titelverteidiger war der Deutsche Ralf Souquet, der im Viertelfinale gegen He ausschied. Der Engländer Mark Gray, der mit den Austrian Open 2016 das vorherige Euro-Tour-Turnier gewonnen hatte, schied in der Runde der letzten 32 gegen den Spanier David Alcaide aus.

Modus 
Die Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Preisgeld

Finalrunde

Weblinks 
 
 North Cyprus Open 2016 auf azbilliards.com
 North Cyprus Open 2016 auf sixpockets.de

Quellen 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2016
Billardturnier in Kyrenia